Михаи́л Козло́вский:
 Козловский, Михаил Александрович (1838 — после 1900) — генерал-лейтенант, начальник Оренбургского казачьего училища.
 Козловский, Михаил Иванович (1753—1802) — русский скульптор.
 Козловский Михаил Корнилович (1851 — после 1907) — генерал-лейтенант, командир 32-й артиллерийской бригады.
 Козловский, Михаил Семёнович (ок. 1700—1767) — генерал-майор, тайный советник.
 Козловский, Михаил Сергеевич (род. 1989) — российский автогонщик.
 Козловский, Михаил Тимофеевич (1774—1853) — генерал-майор и тайный советник.
 Козловский, Михаил Тихонович (1903—1972) — советский химик-аналитик, академик Академии наук КазССР.